Hrastje (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj
 Hrastje (Sveti Ivan Zelina), een plaats in de Kroatische gemeente Sveti Ivan Zelina
 Hrastje (Maribor), een plaats in de Sloveense gemeente Maribor
 Hrastje (Šentjernej), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjernej
 Hrastje (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur